Mont Moux est un nom porté par deux sommets du Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté en France :
 le mont Moux, à Anost en Saône-et-Loire, altitude de  ;
 le mont Moux, à Moux-en-Morvan dans la Nièvre, altitude de .